Tårnby (gemeente), plaats en gemeente in Denemarken, agglomeratie Kopenhagen.
 Tårnby (parochie, Tårnby), parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Tårnby.
 Tårnby (parochie, Stevns), parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Stevns.